Skjern Sogn henviser til flere artikler:
 Skjern Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og Viborg Østre Provsti (tidligere: Bjerringbro Kommune og Bjerringbro-Hvorslev-Tjele Provsti)
 Skjern Sogn (Ringkøbing-Skjern Kommune) – et sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune og i Skjern Provsti